Haidenkofen ist der Ortsname von

 Haidenkofen (Sünching), Ortsteil der Gemeinde Sünching, Landkreis Regensburg, Bayern
 Haidenkofen (Wallersdorf), Ortsteil des Marktes Wallersdorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern